Stojaković ist der Familienname folgender Personen:

 Jadranka Stojaković (1950–2016), bosnisch-serbische Sängerin
 Peja Stojaković (* 1977), serbischer Basketballspieler